Paluch ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Paluch (* 1970), deutsche Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Ivan Paluch (1940–2015), slowakischer Schauspieler
 Jarosław Paluch (* 1984), polnischer Handballspieler
 Paluch (Musiker) (* 1985), bürgerlich Łukasz Paluszak, polnischer Hip-Hop-Musiker
 Paulina Paluch (* 1998), polnische Leichtathletin